Herálec kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Herálec (okres Havlíčkův Brod)
 Herálec (okres Žďár nad Sázavou)